Merklín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Merklín, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň 
Merklín, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary